Минулорічнии чемпіонами була французька пара П'єр-Юг Ербер та Ніколя Маю.  Ербер вирішив не брати участі в парному турнірі, Маю утворив пару з Юргеном Мельцером, але ця пара програла в другому колі.

Перемогла в турнірі німецька пара Кевін Кравіц та Андреас Міс

Сіяні пари

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Секція 1

Секція 2

Нижня половина

Секція 3

Секція 4

Посилання на джерела 

Відкритий чемпіонат Франції з тенісу
2019 у тенісі
2019 у французькому спорті